Assoni – plurale di assone
 Mara Assoni (1995) – calciatrice italiana